Pinkberry (in italiano: baccarosa) è un franchise di ristoranti di dessert con sede a Los Angeles in California.

Vi erano , al 2013, oltre 100 locali, per lo più nella California meridionale e a New York. Il primo locale aprì nel gennaio 2005 ad opera di Hye Kyung (Shelly) Hwang and Young Lee.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Catene di ristoranti
Aziende alimentari statunitensi